Зенден — нидерландская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Зенден, Будевейн — нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Топоним 
 Зенден (Бавария) — город в Германии, в земле Бавария.
 Зенден (Вестфалия) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.